La Fortezza delle Verrucole est une forteresse médiévale située à San Romano in Garfagnana, près de Lucques, dans la région de Toscane en Italie.

Notes et références 

Château en Toscane
Château fort en Italie
Monument dans la province de Lucques